1. ŽMNL Požeško-slavonska  za sezonu 2016./17. MNK Požega je osvajanjem prvog mjesta stekla pravo natupa u 2. Hrvatskoj malonogometnoj ligi - Istok, ali ipak su sljedeću sezonu ponovno igrali 1. ŽMNL. U 2. ŽMNL je ispala MNK Alabama koja tijekom cijele sezone nije osvojila niti jedan bod.

Ljestvica

Lista strijelaca

Poveznice 
 1. ŽMNL Požeško-slavonska
 Hrvatski malonogometni kup
 Hrvatski malonogometni superkup
 UEFA Futsal Cup

Izvori 
http://sportalo.hr/mnk-pozega-prvak-1-zupanijske-malonogometne-lige/ 

Malonogometna natjecanja u Požeško - slavonskoj županiji